Dans l’univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Vecna était un puissant sorcier devenu liche. Il finit par être détruit et seuls survécurent sa main gauche et son œil gauche. Même après avoir atteint la divinité — Vecna est membre du panthéon par défaut de la  de Donjons et Dragons (le panthéon de la Tærre) —, on le décrit toujours avec un œil et une main en moins. Son symbole sacré est un œil dans la paume d’une main gauche. Vecna est également l’un des détenteurs du titre de plus grand méchant de l’histoire de Donjons et Dragons attribué par le dernier numéro imprimé du magazine Dragon.

Le « bras droit » de Vecna, qui fut également celui qui finit par le trahir, était Kas à la Main Ensanglantée, un vampire dont l'épée, l’Épée de Kas est également un artéfact.

Histoire éditoriale

Donjons et Dragons (1974–1976) 
Dans le troisième supplément aux règles originales de D&D, intitulé Eldritch Wizardry, Brian Blume inventa deux artéfacts qui baptisa la Main et l’Œil de Vecna. Il s’agissait, supposait-on, des restes d'une liche maléfique, Vecna, qui avait été détruite il y a fort longtemps. Le nom de Vecna est une anagramme de (Jack) Vance, l'auteur de fantasy dont le système de magie « lancer-et-oublier » est utilisé dans Donjons et Dragons.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977–1988) 
La Main et l'Œil de Vecna seront également mentionnés dans le Guide du Maître de Donjon. Pendant les années des Règles avancées de Donjons et Dragons, Vecna n'était considéré que comme mythe, une liche légendaire au pouvoir immense depuis longtemps détruite, ne pouvant menacer que les personnages joueurs qui osaient utiliser sa Main et son Œil.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989–1999) 
Dix ans plus tard, dans la seconde édition du Guide du Maître (1989), l'histoire de Vecna sera développée dans la description de sa Main et de son Œil. Cette information sera développée dans le Livres des artefacts.

Avec la publication en 1990 de l'aventure Vecna Lives!, parue dans la foulée de la boîte de jeu The City of Greyhawk, Vecna apparaît finalement en personne. Il est ré-imaginé comme un demi-dieu et constitue le principal antagoniste de l'aventure. À la fin de celle-ci (en supposant que les joueurs aient réussi à le vaincre), Vecna est transporté dans le décor de campagne de Ravenloft. Cependant, il n'y aura pas de suite avant 1998 et la parution de l'aventure pour Ravenloft, Vecna Reborn.

En 2000, Wizards of the Coast publie la dernière aventure conçue pour les règles de la  de D&D, Die, Vecna, Die!, une aventure en trois parties qui fait le lien entre les décors de campagne de Faucongris, Ravenloft et Planescape. Dans cette aventure, Vecna atteint le rang de dieu mineur.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000–2002) 
Wizards of the Coast poursuit le thème de l'accession à la divinité dans la  du Manuel des Joueurs, ce qui le place dans la liste des divinités mineures. Certains fans du jeu ont aussi émis l'hypothèse que les évènements décrits dans Die Vecna Die! servaient d'explication dans le cadre du jeu aux changements entre la  et la , tout comme Fate of Istus l'avait fait pour la transition de la  à la .

La  augmente encore l'importance accordée à Vecna dans le jeu en en faisant un membre du « panthéon par défaut ». Il est intéressant de noter que dans la , l'alignement de Vecna passe de Mauvais Loyal à Mauvais Neutre, sans qu'apparaisse la moindre explication dans le cadre du jeu. Le rôle de Vecna dans la  de Faucongris est précisé dans L'Atlas de Greyhawk; de plus amples détails sur Vecna sont donnés dans le suppléments Dieux et Demi-dieux.

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003–2007) 
Vecna apparaît dans l'édition révisée du Manuel des joueurs et son clergé est détaillé dans le Codex Divin (2004). Vecna est l'une des divinités à l'honneur du Libris Mortis et il sera encore développé, avec son clergé, dans la rubrique Core Beliefs du  du magazine Dragon.

Donjons et Dragons,  (2008–2013) 
Vecna est l'une des déités décrites dans le Guide du Maître et il est avant tout le dieu des secrets. Les caractéristiques de Vecna sont parues dans le supplément Outre-Tombe. Vecna est également le nom du serveur de Wizards of the Coast qui héberge et gère le nouvel outil de création de personnages en ligne.

Description 
Vecna est généralement dépeint comme un puissant magicien ressemblant à un cadavre desséché à qui il manque la main et l’œil gauches. L'un des thèmes constants des aventures dans lesquelles apparait Vecna est la quête éternelle de cet être pour le pouvoir, quête qui, s'il réussissait, aurait pour conséquence de faire de lui la seule déité restante.

Relations 
Vecna n'a que peu d'alliés et d'innombrables ennemis. Dans la  et la , son principal, et peut-être son seul véritable allié est l'entité mystérieuse entité connue sous le nom de Serpent. Dans la , le supplément Outre-Tombe présente Osterneth, la Liche de Bronze, le plus puissant serviteur de Vecna. La célèbre liche cambion, Acérérak, servait autrefois Vecna, mais on ne sait rien sur l'état actuel de leurs relations. Parmi les ennemis les plus déterminés de Vecna figurent Kas, Iuz, Saint Cuthbert, la Dame des Douleurs, Pholtus, le Cercle des Huit, sans compter la Vieille Foi et les Muets de Kéolande.

Dans la , les ennemis principaux de Vecna dans le royaume de la mort et de la non-mort sont Kas, Orcus et la Reine Corneille (il préférerait à la limite que ce soit cette dernière qui règne sur les morts, plutôt qu'Orcus). Parmi les dieux, Ioun est en quelque sorte l’antithèse de Vecna, car elle voudrait partager avec le monde entier le savoir qu'il essaye de garder secret.

Dogme

Écrits religieux 
S’agissant d'un culte secret, il n'existe pas vraiment de compilations des enseignements de Vecna. Cependant, les copies du Livre des viles ténèbres sont extrêmement prisées par le culte à cause du rôle de Vecna dans le développement de cet ouvrage. Le livre Outre-Tombe présente le Parchemin de Mauthereign, qui offre une version déformée de l'histoire de Vecna et enseigne à ses fidèles que commettre des actes maléfiques constitue une action sanctifiée et conforme aux enseignements du culte.

Adorateurs 
Le culte de Vecna est extrêmement secret et au cours des siècles des cellules ont été découvertes à Lac Diamant, dans la Cité-Franche de Faucongris et à Verbobonc. On raconte avoir vu des temples dédiés à Vecna à Grandport dans le Pomarj et à Érélhéï-Cinlu, la ville pervertie au cœur du Caveau des Drows.

Hiérarchie du culte 
Chaque échelon dans le culte de Vecna porte le nom d'une partie du corps. Au sommet se trouve Vecna en personne, immédiatement suivi par la Voix de Vecna, qui ne peut être occupée que par une manifestation de Vecna. Ensuite vient le Cœur de Vecna, le grand prêtre du culte. Le dernier Cœur de Vecna connu fut Diraq Malcinex de Ket, qui fut tué par des aventuriers en 581 AC.

Immédiatement sous le Cœur de Vecna on trouve deux monstres bizarres que l'on appelle la Main et l'Œil. L’Œil de Vecna a la forme d'un humanoïde svelte avec un énorme globe oculaire en guise de tête, tandis que la Main de Vecna a une silhouette humanoïde trapue avec une énorme main à la place de la tête.

Les membres laïques du culte portent le titre de Dents, Doigts, Sang et Frai de Vecna. Les Dents de Vecna sont constituées de mages; ils se spécialisent dans le lancer de sortilèges profanes et la fabrication d'objets magiques pour le culte. Les Doigts de Vecna regroupent principalement des voleurs qui assurent diverses formes de subterfuge. Le Sang de Vecna est constitué essentiellement de guerriers chargés de la protection du culte et de la mise en œuvre de ses objectifs. Le Frai de Vecna est l'échelon le plus bas dans la hiérarchie du culte et regroupe les gens du commun qui honorent le Seigneur Liche.

Les congrégations individuelles portent le nom d'organes. Chaque organe est dirigé par une Pensée de Vecna. Les prêtres de rang inférieur portent le titre de Souvenirs de Vecna. Dans la , le supplément Outre-Tombe précise que le chef du culte de Vecna est une liche nommée Mauthereign; même s'il y est dit que Osterneth, la Liche de Bronze, est le serviteur le plus puissant de Vecna, sa position exacte au sein du culte n'est pas indiquée.

Autres organisations d'adorateurs de Vecna 
On sait qu'il existe en dehors du culte « traditionnel » d'autres organisations d'adorateurs de Vecna, dont certaines peuvent avoir des noms proches ou identiques. Les relations entre ces groupes et le culte principal peuvent varier. Les Yeux de Vecna (un culte de morts-vivants constitué principalement de voleurs), les Doigts de Vecna (la garde personnelle de Vecna) et la Triade d’Ébène (un culte hérétique qui cherche à fusionner Vecna, Hextor et Érythnul en une seule entité) en sont des exemples connus.

Dans la , un groupe mystérieux connu sous le nom de Gardiens de la Tradition Interdite est dévoué à Vecna. Contrairement à la majorité des adorateurs de Vecna, les Gardiens rejettent la plupart des rituels et croyances maléfiques associés à leur dieu; ils vénèrent en lui le Dieu des Secrets et croient qu'il existe certains savoirs trop maléfiques pour que le monde en ait connaissance. Ils recherchent au contraire les secrets qu'ils estiment trop dangereux pour le reste du monde et les gardent à l'abri au nom de Vecna. Cela les met en opposition avec les adorateurs traditionnels de Vecna qui considèrent les Gardiens comme des hérétiques et en fait des ennemis de Ioun et de ses adorateurs, qui croient que toute la connaissance devrait être accessible à tous et que les obligations morales de son usage repose sur les épaules des individus impliqués.

Artéfacts

La Main et l'Œil de Vecna 
La main gauche et l’œil gauche du corps "mortel" de la liche Vecna n'ont jamais été remplacés dans ses incarnations ultérieures (et plus puissantes) et sont devenues des artéfacts magiques extrêmement prisés et infiniment dangereux. Pour utiliser les pouvoirs de la Main de Vecna ou de l’Œil de Vecna, il faut s'amputer de l'organe correspondant et fixer celui de Vecna à sa place.

L'Épée de Kas 
Vecna a créé pour son serviteur principal l'Épée de Kas, qui renferme une "portion de sa conscience".

Cette interprétation est relativement récente. Dans la  du Guide du Maître, Vecna se borne à procurer cette épée extrêmement puissante à son lieutenant. De même, selon l'édition et la source, son apparence varie, de l'épée courte à l'espadon à lame ondulée. Cependant, il est indubitable que l’Épée est inextricablement liée aux reliques de Vecna.

Autres artéfacts 
Dans l'aventure Die Vecna Die!, un certain nombre d'autres parties du corps de Vecna sont présentées comme des artéfacts mineurs, dont le Premier Doigt (pouce droit), le Second Doigt (index droit), le Troisième Doigt (majeur droit), le Dernier Doigt (auriculaire droit), les Incisives (une paire de canines semblables à des crocs improprement nommées), la Molaire, le Scalp, la Peau, le Cœur, le Pied (gauche) et l' Œil Droit. Dans la  de D&D, ces artéfacts sont désignés sous l’appellation collective de Fragments de Vecna. Le Compendium Maleficarum est un livre de sorts, de doctrines et de secrets façonné entièrement à partir d'os (même ses pages) et écrit à l'encre rouge, qui est l'équivalent des Fragments of Vecna. Le Tome des Secrets Partagés est un bestiaire illustré dont le statut est celui d'une relique et qui a la capacité d'enseigner la connaissance des créatures sombres et maléfiques au prix d'une portion de la force vitale de l'utilisateur. Le Sceptre du Murmureur, même s'il est loin d'être aussi puissant que l' Épée de Kas, est un autre des objets que Vecna a créé pour se connecter à ses principaux lieutenants. Le dernier numéro de Dragon Magazine propose des règles pour l’Oreille Gauche de Vecna, un artéfact mineur qui accorde à son possesseur des bonus magiques à l'audition, une résistance aux attaques soniques, des capacités magiques à infliger la surdité et des explosions soniques, une capacité de clairaudience et accorde la capacité de comprendre tous les langages parlées. Selon le supplément Outre-Tombe, une liche du nom d'Osterneth posséderait le Cœur de Vecna.

La Tête de Vecna 
La Tête de Vecna est un mauvais tour joué par un groupe d'aventuriers à un autre au cours d'une campagne orchestrée par le meneur de jeu Mark Steuer. L'un des groupes piégea l'autre et l’entraîna dans une quête pour la Tête de Vecna, un faux artéfact censé être semblable à l’Œil et à la Main, mais qui n'était en réalité qu'une tête ordinaire tranchée. Le canular se fondait sur le fait que pour fonctionner, l’Œil et la Main exigeaient d'une personne qu'elle s'ampute de son œil ou de sa main pour la remplacer par la relique. Les personnages impliqués dans l'histoire en déduisirent qu'ils devaient se décapiter afin d'obtenir les pouvoirs de la Tête de Vecna, et plusieurs membres du groupe allèrent jusqu'à se battre pour de bon afin de déterminer lequel d'entre eux aurait le privilège d'avoir la tête tranchée et remplacée par l'autre. Après la mort du troisième personnage, la blague fut révélée.

Plus tard, Morte, le crâne flottant de Planescape: Torment fera référence à la Tête de Vecna, lorsqu'il évoquera son absence de corps. Elle fera également une apparition officielle dans Die Vecna Die! et une (courte) aventure sera basée autour d'elle.

Histoire de Vecna 
Vecna est né il y a des siècles dans la caste des intouchables de la cité flannae de Fleeth sur Tærre. Il est d'abord entraîné dans l'art de la magie par sa mère, Mazzel, avant qu'elle ne soit exécutée par le gouvernement de Fleeth pour sorcellerie. Ayant fait vœu de se venger, Vecna finit par aboutir à une maîtrise des arts sombres qu'aucun mortel n'avait atteint avant et que nul n'a égalé depuis. Certains disent que cet accomplissement a été dû à la tutelle directe de Mok'slyk le Serpent, que l'on croit être la personnification de la magie profane elle-même.

Presque mille ans après sa naissance, Vecna, devenu liche et dirigeant d'un immense et terrible empire (dans la Vallée du Sheldomar, près de l'actuel Mer de Roseaux), mit le siège devant la cité de Fleeth avec une armée composée de morts-vivants et de lanceurs de sorts profanes. La légende veut que Vecna ait été presque tué au cours de cette bataille par les clercs qui canalisaient la puissance de Pholtus, le dieu de la lumière. Les clercs libérèrent une immense explosion de lumière, qui frappa Vecna principalement sur le flanc gauche. Vecna fut secouru et emmené en sécurité par l'un de des généraux-sorciers, un cambion nommé Acérérak (qui deviendrait un jour une puissante demi-liche).

Vecna finit par récupérer. Au moment où il allait conquérir Fleeth, les personnalités officielles de la cité se présentèrent devant lui pour implorer sa miséricorde. Ils lui offraient la cité tout entière et avec toutes ses richesses à condition que Vecna épargne la vie de ses citoyens. Comme Vecna n'était pas satisfait, les officiels offrirent leurs propres vies. Vecna offrit l'un d'entre eux, Artau, et toute sa famille, à son lieutenant, un vampire nommé Kas, qui passe la journée entière à les torturer et à les mettre à mort devant les autres officiels. Toujours insatisfait, Vecna massacra tous les habitants de la ville et fit planter leurs têtes sur des pieux devant les officiels, celles des membres de leur famille en première ligne. Vecna accorda alors sa miséricorde, autorisa les officiels à partir et leur promit sa protection pour le reste de leurs existences.

À l'apogée de son empire, Vecna fut trahi et détruit par son lieutenant de confiance, Kas à la Main Ensanglantée, grâce à une épée magique que Vecna lui-même avait fabriquée pour lui, et que l'on appellera désormais « l'Epée de Kas ». Seule sa main gauche et son œil gauche survécurent à la bataille, peut-être en raison des événements précédents à Fleeth.

Vecna ne resta pas mort longtemps et s'éleva au statut de demi-dieu de la magie et des secrets du monde de Faucongris. En 581 AC, son culte mit en branle une série d’événements destinés à lui accorder le pouvoir d'un Dieu majeur, mais le plan fut contrecarré au dernier moment. À la suite de ces événements, Vecna finit emprisonné sur le demi-plan de Ravenloft, mais réussit à se libérer plus tard, empli de la puissance d'un Dieu majeur, après avoir absorbé le pouvoir de Iuz. Il s'évada ensuite dans la cité de Sigil, où il passa dangereusement près de réorganiser tout l'univers selon ses caprices (la campagne qui bouleverse le multivers à l'instigation de Vecna à Sigil est utilisée comme ressort interne à l'univers pour expliquer les différences ente les  et 3 éditions de Donjons et Dragons). Lorsque Vecna fut chassé de Sigil par un groupe d'aventuriers, Iuz fut libéré et Vecna revint sur Tærre grandement diminué, mais en conservant son statut de demi-dieu.

Dans les événements de la campagne Living Greyhawk, les machinations de Vecna lui permettent de réapparaître sur le Plan Matériel primaire et de reprendre sa place dans le panthéon de la Tærre.

Ouvrages attribués à Vecna 
À un moment de sa vie, Vecna aurait écrit un livre intitulé La Nécromancie ordinaire. On prétend aussi qu'il aurait fait des ajouts significatifs au Livre de Noire Vilenie. Bien qu'il n'ait pas été véritablement écrit de sa main, le Livre de Garde (un livre de convocation de Yugoloth) est profondément lié au culte de Vecna, car les sectateurs possèdent les seules copies connues exemptes des erreurs intentionnelles que les Fiélons qui ont écrit le livre ont introduit dans l'ouvrage pour piéger les éventuels invocateurs.

Dans d'autres médias 
 Dans les jeux de rôle sur ordinateur Baldur's Gate II: Shadows of Amn et Neverwinter Nights, la Robe de Vecna est une puissante armure complète utilisable uniquement par les magiciens.
 Dans le jeu de rôle sur ordinateur Planescape: Torment (1999), Grâce (un succube putitain) demande à Morte (un crâne flottant) : « Qu'es-tu ? », ce à quoi Morte répond : « Moi ? Je suis la tête de Vecna. » Dans une autre conversation entre ces deux personnages, Morte dit: « C'est une longue histoire qui implique la tête de Vecna. Je ne veux pas en parler. » Grâce répond amusée : « C'est donc toi ? » Dans le même jeu, on peut trouver un objet rare, l’Œil de Vecna, sur le cadavre d'un glabrezu majeur.
 Dans Slash'EM, la Main de Vecna est un artéfact très utile, obtenu après avoir tué Vecna lui-même au cours de la Quête Chaotique.
 Dans le roguelike Angband, Vecna fait une apparition sous la forme de l'un des plus puissants monstres uniques du jeu.
 Vecna apparaît avec son lieutenant Kas à la Main Ensanglantée dans le strip Nodwick publié dans Dragon magazine et qui parodie la série des modules « Vecna ».
 Dans RuneScape, un objet appelé le Crâne de Vecna augmente le niveau de magie du joueur lorsqu'il l'active.
 Dans la première campagne de l'actual play Critical Role, Vecna est l'antagoniste principal.
 Vecna est le nom de l'antagoniste principal donné par les héros en référence à Donjons & Dragons dans la quatrième saison de la série Stranger Things.

Sources 
 Brown, Anne - Greyhawk: Guide du Joueur (TSR, 1998).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0 (Wizards of the Coast), 2005; disponible en ligne:.
 Cordell, Bruce R. et al. - Outre-Tombe (Play Factory, 2009).
 Cook, Monte - Les Chapitres Interdits (Wizards of the Coast, 2002).
 Cook, Monte - Vecna Reborn (TSR, 1998).
 Heard, Bruce - "Spells Between the Covers" (Dragon Magazine  - TSR 1984).
 Mona, Erik - Ancient History: Vecna's Realm 
 Moore, Roger E.- Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).
 Mullin, Robert S. - Arcane Lore: Greyhawk Grimoires II (Dragon  - TSR, 1997).
 Mullin, Robert S. - Campaign Classics: Three Greyhawk Grimoires (Dragon  - TSR, 1996).
 Niles, Douglas et Carl Sargent - The City of Greyhawk (TSR, 1989).
 Reynolds, Sean K, et Chris Pramas - Slavers (TSR, 2000).
 Sargent, Carl.- Ivid the Undying (TSR, non publié) ; disponible en ligne: 
 Thorsson, Modi, et Kevin McCann - Vecna: Hand of the Revenant, (Iron Hammer Graphics, 2002).

Références

Liens externes 
 Vecna at the Great Library of Greyhawk.
 Weiss, Samuel. Grand Sheldomar Timeline, Part I 
 Weiss, Samuel. The Yaheetes and Tyrus: The Wars Against the Hand and the Eye in the Sheldomar 
 Weiss, Samuel, and Gary Holian. The Hand and Eye of Vecna 
 Living Greyhawk Journal  – Gods of Oerth
 

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk
Planescape
Ravenloft
Magicien ou sorcier de fiction
Nécromancien de fiction